Космешть () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Космешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Космешть.
 Космешть () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Космешть () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Космешть.